Htoo ist der Familienname folgender Personen:

 Johnny Htoo (* 1987), burmesischer ehemaliger Kindersoldat, siehe Johnny und Luther Htoo
 Luther Htoo (* 1987), burmesischer ehemaliger Kindersoldat, siehe Johnny und Luther Htoo